Селяхи — топоним в Белоруссии.

Населённые пункты 
 Брестская область
 Селяхи — деревня в Томашовском сельсовете Брестского района.
 Селяхи — деревня в Чернинском сельсовете Брестского района.

 Гродненская область
 Селяхи — деревня в Волковысском районе.
 Селяхи — деревня в Лидском районе.

Другое 
 Селяхи — заказник республиканского значения.